Ostrowo (gromada) (powiat mogileński)
 Ostrowo Kościelne (gromada) (powiat wrzesiński / słupecki)